Gerrit Jannink ist der Name folgender Personen:

* Gerrit Jannink (Politiker) (1865–1942), niederländischer Politiker 
 Gerrit Jannink (Hockeyspieler) (1904–1975), niederländischer Hockeyspieler